Фінал Кубка УЄФА 1971—1972 — фінал першого розіграшу кубка, який прийшов на зміну Кубку Ярмарків. Переможцем став англійський «Тоттенгем Готспур», що обіграв співвітчизників «Вулвергемптон Вондерерз» із загальним рахунком 3-2 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 3–2 на користь «Тоттенгем Готспур»

Посилання 
 Кубок УЄФА 1971-72 на сайті УЄФА 
 Кубок УЄФА 1971-72 на сайті Спорт-Експрес
 Статистика Кубка УЄФА 1971-72 на сайті RSSSF 

1972 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 3 травня
Травень 1972